Olof von Unge kan syfta på:

* Olof von Unge (1672–1737), svensk amiral
 Olof von Unge (1899–1991), svenskt kammarrättsråd